SXB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Entzheim International, Strasburgo, Francia